1966 Голяма награда на Великобритания е 17-о за Голямата награда на Великобритания и четвърти кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1966 година на пистата Брандс Хач в област Кент, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания